Strathbogie ist der Familienname folgender Personen:

 Isabel Strathbogie, schottische Adlige 
 John of Strathbogie, 9. Earl of Atholl († 1306), schottischer Magnat

Strathbogie ist der Name des folgenden Ortes:
 Strathbogie, frühere Bezeichnung für Huntly (Schottland)